«Трудный путь в Александрию» () — британская военная драма режиссёра Дж. Ли Томпсона, основанная на реальных событиях и на одноимённом романе писателя Кристофера Лэндона. Один из лидеров британского проката 1959 года.

Сюжет 
1942 год на Средиземноморском побережье. Капитан Энсон, страдающий от изнурительных сражений и алкоголизма офицер Королевской армии, получает задание эвакуировать в Александрию из готовящегося к осаде Тобрука сержанта-майора Тома Пью и двух молоденьких медсестёр Дайан и Дениз, едва явившихся на фронт. И без того непростая операция усложняется гибелью одной из девушек и неожиданно примкнувшим к ним голландскому офицеру, на деле являющимся гауптманом Лутцем.

В ролях 
 Джон Миллс — капитан Энсон
 Сильвия Симс — Дайан Мёрдок
 Энтони Куэйл — капитан ван дер Пул / Отто Лутц
 Гарри Эндрюс — Томас Пью
 Дайан Клэр — Дениз Нортон
 Ричард Лич — капитан Кросби
 Уолтер Готелл — немецкий офицер
 Ричард Марнер — офицер немецкой охраны
 Лиам Редмонд — бригадир

Награды и номинации 
Фильм был отмечен призом ФИПРЕССИ на Берлинском МКФ и получил четыре номинации на премию БАФТА.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации романов Великобритании
Фильмы  Великобритании 1958 года
Фильмы Джея Ли Томпсона

Фильмы на английском языке
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Военные фильмы Великобритании
Фильмы 20th Century Studios